Кубок Либертадорес 1979 — 20-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стала «Олимпия».

Первый этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Второй этап

Группа A

Плей-офф

Группа B

Финал

Чемпион

Лучшие бомбардиры 
6 голов
 Хуан Хосе Оре (Университарио)
 Милтан (Гуарани)

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1979 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1979 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1979 году
1979